Les Masters de snooker 1995 ont lieu du 5 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Cette  du masters de snooker est celle du renouveau : trois futurs champions du monde, Ronnie O'Sullivan, John Higgins et Mark Williams, tous trois âgés de 19 ans, participent à ce masters. Higgins et Williams obtiennent une invitation, Williams est éliminé au premier tour mais Higgins dispute la finale face à O'Sullivan. Stephen Hendry échoue à se qualifier pour la finale, pour la première fois en sept participations aux masters.

Le vainqueur en est l'Anglais Ronnie O'Sullivan qui bat l'Écossais John Higgins par 9 manches à 3.

Dotation 
Vainqueur :  
Finaliste :

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Centuries

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 1995
Snooker en 1995
Sport en février 1995
1995